Лавалет (Верхняя Гаронна) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Лавалет (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Лавалет (Эро) — коммуна во Франции, департамент Эро.